Сергей Петрович Данильченко (; род. , , Украина) — украинский боксёр-любитель, Чемпион Европы 1998 года, призёр Олимпийских игр 2000 года и Чемпионата мира 2001 года.

Данильченко начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в бою с россиянином Павлом Кубасовым. Сражался только один раз, закончив свою карьеру с результатом 1-0-0.

Государственные награды 
 Знак отличия Президента Украины орден «За мужество» ІІІ степени (06.10.2000)

Примечания 

Боксёры Украины
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Спортсмены Харькова